Akademische Vereinigung steht für
 Akademische Vereinigung Austria
 A. V. Rheinstein Köln
 Akademische Vereinigung Winfridia im ÖKV zu Graz
 Akademische Vereinigung Jena 
 Akademische Vereinigung Marburg